ABS (motoryzacja) – układ stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu się kół podczas hamowania, jako element układu hamulcowego
 ABS (tworzywo) – tworzywo sztuczne
 ABS (sport) – skrót oznaczający mięśnie brzucha (łac. musculi abdominis)
 asset-backed securities – instrument finansowy
 American Bureau of Shipping – amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne powstałe w 1867 roku, z siedzibą centrali w Houston
 Amerykańskie Towarzystwo Biblijne (ang. American Bible Society) – organizacja założona w roku 1816 w celu wydawania, rozpowszechniania i tłumaczenia tekstu Biblii
 wartość bezwzględna (ang. absolute value) – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby

Zobacz też 

 Abs – miasto w Jemenie
 kwas ABS – kwas alkilobenzenosulfonowy